Transazione – nel diritto civile italiano, contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro
 Transazione – nella teoria delle basi dati, sequenza di operazioni che, se eseguita in modo corretto, produce una variazione in una base di dati
 Transazione – in economia, scambio di beni o servizi fra due o più soggetti
 Transazione – in psicologia, l'unità base della comunicazione fra due individui